Medora peut faire référence à :

Toponyme

Medora, une localité du Manitoba

Medora, une localité du Dakota du Nord 
 Medora, une localité de l'Illinois 
 Medora, une localité de l'Indiana

Autres 
 Medora, un film documentaire américain réalisé par Andrew Cohn et Davy Rothbart en 2013
 Medora (mollusque), un genre de gastéropodes de la famille des Clausiliidae

Homonymie de toponyme